Посёлки городского типа являются одной из двух категорий (наряду с городами) городских населённых пунктов в России.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 по состоянию на 1 октября 2021 года в России насчитывалось 1179 пгт, по данным Всероссийской переписи населения на 14 октября 2010 года — 1287 пгт.

Характеристика 
В период существования Советского Союза, в РСФСР посёлки городского типа делились на три категории (рабочие, курортные и дачные посёлки), порядок отнесения населённых пунктов к ним действовал следующим образом:
 рабочие посёлки — населённые пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек (в отдельных случаях к категории рабочих посёлков могли быть отнесены населённые пункты с численностью населения и менее 3 тысяч человек, имевшие перспективу дальнейшего экономического и социального развития и роста численности населения), из которых рабочие, служащие и члены их семей составляли не менее 85 %, на территории которых имелись промышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы, гидротехнические сооружения, предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и другие экономически важные объекты, а также населённые пункты, на территории которых располагались высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения.
 курортные посёлки — населённые пункты, располагавшиеся в местностях, имевших лечебное значение, с численностью населения не менее 2 тысяч человек, при условии, что количество приезжавших ежегодно для лечения и отдыха в эти посёлки составляло не менее 50 % постоянного населения.
 дачные посёлки — населённые пункты, основным назначением которых являлось обслуживание населения городов в качестве санаторных пунктов или мест летнего отдыха. Дачные посёлки не утрачивали своего характера, если часть населения постоянно проживала в них.

Встречаются также определения пригородный посёлок и городской населённый пункт посёлок.

В настоящее время нет единых по России критериев для образования посёлков городского типа, этот вопрос входит в ведение субъектов федерации.

Все посёлки городского типа в Костромской и Ленинградской областях и часть пгт в Красноярском крае также именуются городскими посёлками.

Основная часть современных посёлков городского типа унаследовала свою категорию, когда та была им установлена в период существования РСФСР.

Согласно своду правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016) от Минстроя РФ, все пгт страны приравнены к самой нижней категории «малые города» при классификации по численности населения.

Список 
Ниже представлен список посёлков городского типа России с указанием численности населения по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по итогам Всероссийской переписи населения 2020 по состоянию на 1 октября 2021 года.

По пгт, относящимся к сельским населённым пунктам, численность населения не указана (выделены тёмно-серым цветом, включая пгт на стадии ликвидации без населения в ЧАО и не выделяемые Росстатом новообразованные пгт Дагомыс и городской населённый пункт посёлок Ласпи).

По состоянию на 1 октября 2021 года Росстатом всего в стране выделены 1179 посёлков городского типа (с городским населением).

При этом посёлки Санкт-Петербурга и Москвы как части городского населения не учитываются Росстатом посёлками городского типа, так как все населённые пункты этих городов федерального значения учтены в составе этих городов. Исключением является город федерального значения Севастополя, в составе которого учтена Кача (при этом не учтены Ласпи).

В перечне пгт по состоянию на 1 октября 2021 года остался ряд населённых пунктов, лишившихся статуса пгт в 2020―2021 гг. (в списке выделены светло-серым цветом), с приведением численности населения на 1 октября 2021 года.

Посёлки городского типа полностью отсутствуют в следующих регионах:
 республики Алтай (с 1994 года), Ингушетия (с 2015 года), Калмыкия (с 1992 года), Кабардино-Балкария (с 2011 года), Удмуртия (с 2012 года), Чечня (с 2009 года);
 области Липецкая (с 2005 года), Оренбургская (с 2012 года);
 город федерального значения Санкт-Петербург (с 1998 года, когда в черту Санкт-Петербурга были включены все населённые пункты, находившиеся в подчинении).

На момент упразднения в результате объединения регионов посёлки городского типа отсутствовали в Коми-Пермяцком (с 2002 года) и Усть-Ордынском Бурятском (с 1992 года) автономных округах, во втором отсутствовали также города, то есть было полностью сельское население.

См. также 
 Бывшие посёлки городского типа России
 Города России
 Городской посёлок
 Список городов России
 Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
 Список крупных населённых пунктов России, не имеющих статус города
 Агломерации России

Литература и источники 
 Ю. А. Симагин Посёлки городского типа России: трансформация сети и особенности населения — М., Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, 2009. — 224 с.
 Посёлки городского типа России: трансформация сети и особенности населения на demoscope.ru

Примечания 

Списки населённых пунктов России
Посёлки городского типа России